Presidentvalet 1968 kan avse:

Presidentvalet i Finland 1968
Presidentvalet i USA 1968